Vallási tartalmú rádiók Magyarországon:
 Agnus rádió - református, Kolozsvár
 Buddha FM, Tan Kapuja Buddhista Egyház
 Credo Rádió, Szombathely, 98.8 MHz (evangélikus egyházhoz köthető kisközösségi rádió, csak 12 óra műsoridő)
 Európa Rádió - Európa Rádió Nonprofit kft. Református rádió (2001, az Európa Rádió jogosultságának az árvételével)
 Forrás Média Online Rádió - korábban ezt a műsort sugározta a terézvárosi Kontakt Rádió is, az azonban ismét saját műsort készít, így a vallási tartalom már csak interneten elérhető.
 Halas Rádió - a kiskunhalasi református gyülekezet által részlegesen sugárzott hitéleti műsorok a 92.9 MHz-en.
 Harangszó rádió, Nagyvárad
 Magyar Katolikus Rádió - Magyar Katolikus Rádió Zrt. (2006)
 Mária Rádió - Magyarországi Mária Rádió Alapitvány (2006, Fridély László jogosultságának az átvételével)
 Sola rádió, református
 Szent István Rádió - Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (2000, Eger)

Jegyzetek

További információk

 
Magyarország vallási élete